Teemu Laine (né le  à Helsinki, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jokerit Helsinki, il commence sa carrière en senior en 1999. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2000 de la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey, en  en . Il remporte la SM-liiga en 2002. En 2008, il part en Suède. Il décroche l'Elitserien 2010 avec le HV 71. Il marque le but du titre en prolongation.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||14 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||25 ||3 ||2 ||5 ||10 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2000-2001 || Kiekko-Vantaa || Mestis ||18 ||2 ||4 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||38 ||0 ||1 ||1 ||45 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2001-2002 || Kiekko-Vantaa || Mestis ||9 ||6 ||4 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||53 ||7 ||5 ||12 ||52 ||9 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2003-2004 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||56 ||5 ||8 ||13 ||50 ||8 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2004-2005 || Tappara Tampere || SM-liiga ||53 ||7 ||10 ||17 ||60 ||5 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2005-2006 || Tappara Tampere || SM-liiga ||55 ||6 ||11 ||17 ||68 ||6 ||4 ||0 ||4 ||8
|-
|2006-2007 || Tappara Tampere || SM-liiga ||54 ||6 ||24 ||30 ||136 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2007-2008 || TPS Turku || SM-liiga ||51 ||17 ||28 ||45 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HV 71 || Elitserien ||55 ||14 ||15 ||29 ||90 ||17 ||2 ||3 ||5 ||32
|-
|2009-2010 || HV 71 || Elitserien || 45|| 15|| 14|| 29|| 122|| 16|| 5|| 8|| 13|| 12
|-
|2010-2011 || HV 71 || Elitserien || 44|| 21|| 9|| 30|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2011-2012 || Dinamo Minsk ||KHL || 54|| 20|| 21|| 41|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 50|| 17|| 18|| 35|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 54|| 12|| 13|| 25|| 58|| 13|| 6|| 3|| 9|| 12
|-
|2014-2015 || HV 71 || SHL || 50||11||13 || 24||94 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2015-2016 || HV 71 || SHL || 15|| 7 || 5 || 12 || 22 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || HV 71 || SHL || 15 || 2 || 1 || 3 || 22 ||-|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2000 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 4|| 5|| 8|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2000 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0|| align="left"| Septième place

Notes et références 

Naissance à Helsinki
Naissance en août 1982
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Tappara
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HV 71
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace